2 miejscowości w Polsce 

 Bycz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Bycz – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański

miejscowości na Białorusi
 Bycz – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Nowa Bycz – dawna nazwa wsi w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Stara Bycz – dawna nazwa wsi w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim